Een muziekinstrumentmaker is een bouwer van muziekinstrumenten. Oorspronkelijk was dit een handmatig ambacht, in de loop der tijd gebeurde het bouwen van muziekinstrumenten ook steeds vaker seriematig en op industriële schaal. Tegenwoordig zijn puur handmatige bouwers eerder uitzondering dan regel.

Muziekinstrumentenmakers
Ivor Darreg, microtonale snaarinstrumenten
Leo Fender, elektrische gitaren
Robert Moog, elektronische muziekinstrumenten
Harry Partch, microtonale snaarinstrumenten en marimba's
Luigi Russolo, elektronische muziekinstrumenten

Nederlandse muziekinstrumentenmakers
Yuri Landman, experimentele elektrische snaarinstrumenten
Aart Strootman, (experimentele) gitaren
Muziekinstrumentenfabriek Kessels (1896-1956)
Lijst van orgelbouwers

Belgische muziekinstrumentenmakers
Thomas Meuwissen, vioolbouwer
Lijst van orgelbouwers

Opleidingen
Zie Muziekinstrumentenbouw

Zie ook 
 Fluitbouwer
 Gitaarbouwer
 Orgelbouwer
 Vioolbouwer
 Muziekinstrumentenmuseum

Externe link
 Nederlandse Vereniging Muziekinstrumentenmakers

Beroep
 
Technisch beroep